„Heike” se poate referi la:
prenume feminin
Ziua onomanstică se sărbătorește la 13 iulie
Variante
Haike, Hejke, Heyke ca prenume masculin Heiko

Nume de persoane
Heike Drechsler
Heike Kamerlingh Onnes
Heike Koslowski
Heike Makatsch

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine